Maijasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maijasaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Maijasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar